TBC1D14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 693 амінокислот, а молекулярна маса — 78 137.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Активатори ГТФ-аз